Augusto Pestana (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Augusto Pestana (politicus), een Braziliaans politicus